Gibbins est un patronyme pouvant désigner

Patronyme
David Gibbins (né en 1962), archéologue marin canadien
 (1865-1907), historien populaire anglais
 (1888-1965), homme politique travailliste britannique
, joueur anglais de rugby
Mike Gibbins (1949-2005), musicien et drummer gallois
 (né en 1955), joueur anglais de football
 (1901-1979), joueur anglais de football

Voir aussi
, entrepreneur et producteur de film américain

Homonymie de patronyme